D459 (Haut-Rhin), een departementale weg in het Franse departement Haut-Rhin
 D459 (Vosges), een departementale weg in het Franse departement Vosges